Кро́хин — русская фамилия, женская форма — Крохина.

Известные носители:
 Крохин, Алексей Алексеевич (1912—1983) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Крохин, Валентин Иванович (1927—1942) — советский партизан.
 Крохин, Виктор Петрович (1871—1949) — протоиерей, этнограф и краевед.
 Крохин, Владимир Анатольевич (род. 1924) — российский архитектор-реставратор.
 Крохин, Владимир Валерьевич (род. 1971) — российский гидрометеоролог.
 Крохин, Игорь Валентинович (1956—2007) — российский и советский предприниматель.
 Крохин, Олег Николаевич (1932—2022) — советский и российский физик; академик РАН, профессор, лауреат Демидовской премии 2005 года.
 Крохин, Юрий Юрьевич (род. 1947) — российский писатель, эссеист, критик, журналист.

См. также 
 Крохино
 Вторая попытка Виктора Крохина